Massula klebsi, unique représentant du genre Massula, est une espèce fossile d'araignées aranéomorphes de la famille des Clubionidae.

Distribution 
Cette espèce a été découverte dans de l'ambre de la mer Baltique. Elle date du Paléogène.

Publication originale 
 .

Liens externes 
 genre Massula :
 
 
 espèce Massula klebsi :
 
 Référence La classification de Hallan

Notes et références 

Clubionidae
Espèce fossile d'araignées (nom scientifique)
Résine fossile
Paléontologie en Russie
Animal du Paléogène
Taxon fossile décrit en 1942
Taxon fossile décrit par Alexander Petrunkevitch